Гран-при Сан-Марино 1986 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл на  автодроме Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 27 апреля 1986 года.

Гонка 

|}

 Первый подиум Герхарда Бергера и команды Benetton.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино